Краснинская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Краснинская волость (Юхновский уезд) — в составе Смоленской губернии
 Краснинская волость (Лебедянский уезд) — в составе Тамбовской губернии
 Краснинская волость (Кольчугинский уезд) — в составе Томской губернии
 Краснинская волость (Крапивенский уезд) — в составе Тульской губернии